Дейм () — у давньогрецькій міфології — син Ареса, демон жаху
 Дейм () - муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна

Див. також 
 Дайм (¢10)